Olderogge ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Alexejewitsch Olderogge (1903–1987), russischer Afrikanist
 Wladimir Alexandrowitsch Olderogge (1873–1931), russischer Offizier